Ховар Сулос Тёугбёль () — норвежский лыжник, бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в личном спринте.

Карьера 
Ховар Сулос Тёугбёль дебютировал в Кубке мира 15 декабря 2013 года в Давосе, где он занял 21 место в спринте. 

На своём дебютном чемпионате мира 2021 года Ховар Сулос Тёугбёль завоевал бронзовую медаль в индивидуальном спринте классическим стилем.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Подиумы на этапах Кубка Мира

Примечания 

Лыжники Норвегии
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года